Jansen kan som auktorsförkortning betyda:

 Pieter Jansen
 Robert K. Jansen

Robotskapade auktorsförkortningar